Киче — народность в Гватемале
 Киче (язык)

 Киче — село в Дагестане